Le nom Chemin vert est notamment porté par :
 Le Chemin Vert, quartier de Caen ;
 Le Chemin Vert, quartier de Boulogne-sur-Mer ;
 Chemin Vert - Europe, quartier de Reims ;
 la rue du Chemin-Vert, rue du  de Paris ;
 Chemin Vert, station de la ligne 8 du métro de Paris qui tient son nom de la rue éponyme ;
 Le Chemin vert, voie verte située entre Vesoul et Fontenois-lès-Montbozon, en Haute-Saône ;
 Chemin Vert, une voie du 4 arrondissement de Lyon.